

Geografia

Niemcy 
 Seehof – dzielnica Backnang
 Seehof – dzielnica Haigerloch
 Seehof – dzielnica Ingolstadt
 Seehof – dzielnica Lichtenfels
 Seehof – dzielnica Lorsch
 Seehof – dzielnica Neuruppin
 Seehof – dzielnica Oettingen in Bayern
 Seehof – dzielnica Rottweil
 Seehof – dzielnica Teltow
 Seehof – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Jeziorki 
 Łobzowo
 Rybczyno

Szwajcaria 
 Seehof – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Inne 
 Seehof – pałac